Alizé Cornet e Virginie Razzano erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Sparta Prague Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová che hanno battuto in finale Irina Falconi e Eva Hrdinová 6–4, 6–0.

Teste di serie 

  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Campionesse)
  Irina Falconi /  Eva Hrdinová (finale)

  Akgul Amanmuradova /  Eléni Daniilídou (quarti di finale) 
  Jill Craybas /  Vesna Dolonc (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sparta Prague Open 2013